Història de Badalona és una obra de set volums escrita i publicada per l'historiador Josep Maria Cuyàs i Tolosa entre 1975 i 1982, que tracta sobre un vast període de la història de Badalona, des de la prehistòria fins a l'any 1936.

Com explica Montserrat Carreras, l'obra de Cuyàs en termes generals tracta sempre d'esdeveniments polítics i bèl·lics, relacionats amb la classe que ocupa el poder. El primer volum es divideix en dos capítols: la geologia de Badalona i una ressenya biogràfica de tots els autors que han tractat la història badalonina, i transcriu algun dels seus fragments. Els volums segon i tercer estan dedicats a la prehistòria i l'antiguitat, moltes de les dades que hi inclou són fruit de les seves pròpies excavacions arqueològiques. Del volum quart al sisè abasten des del  fins al  i, finalment, en el darrer volum s'ocupa del  i , fins a l'any 1936, tot just iniciar-se la guerra civil. Va decidir no anar més enllà d'aquest any, segons Cuyàs, perquè malgrat tenir nombroses dades sobre el període, en aquell moment tot encara estava massa viu com per tractar-ho.

L'obra es va finançar i publicar mitjançant subscripció, va tenir una tirada de 1.100 exemplars. Sense aquest mètode, com va afirmar el mateix Cuyàs, no hauria pogut pagar els costos d'edició.

Referències

Bibliografia 
 
 
Llibres d'història
Història de Badalona